Сарпанг:

 Сарпанг — город в Бутане на границе с Индией.
 Сарпанг — дзонгхаг в Бутане, относится к южному дзонгдэю.